Get Hurt (The Gaslight Anthem), studioalbum van The Gaslight Anthem
 Get Hurt (No Age), ep van No Age
 "Get Hurt", een nummer van AFI